«Последний перевал» () — художественный фильм, снятый режиссёром Камилем Рустамбековым в 1971 году на киностудии «Азербайджанфильм» по мотивам романа Фармана Керимзаде «Снежный перевал». В фильме рассказывается о первых годах становления советской власти в одном из азербайджанских сёл. Действия в фильме происходят в азербайджанском селе Карабаглар.

Сюжет 
1930 год. В селе Карабаглар проходит собрание землевладельцев села, на котором с речью выступает представитель советской власти Шабанзаде (играет Шамси Бадалбейли). Его предложение заключается в том, чтобы средства населения (земля, оборудование, скот, семена) находились в общественном пользовании, чтобы все вступили в колхоз, приводя в пример то, что пять пальцев руки сильны только тогда, когда рука превращена в кулак. Однако среди землевладельцев есть и те, кто недоволен этим предложением. Среди них есть и Кербалаи Исмаил (играет Адиль Искендеров), один из знатных и уважаемых людей в селе. Он с презрением относится к предложению о создании колхоза, узнаёт от Имана (работавшего некогда у него на мельнице и ставшего теперь комсомольцем), что председателем собираются назначить его бывшего слугу (пастуха) Салеха. Кербалаи говорит, что обойдётся и без колхоза и не может быть наравне с теми, кто был его слугой до установления советской власти.

Этой же ночью к Кербалаи прибывает потрёпанный Гамло (играет Мелик Дадашев), его правая рука, и сообщает, что красноармейцы объявили кулаком и расстреляли Мешади Джамиля, знакомого Кербалаи, и что теперь придут и за ним. Кербалаи отвечает, что этому не бывать: «Посмотрим чем закончиться эта игра в колхоз-молхоз», — отвечает он.

Как и предсказывал Гамло, большевики приходят в имение Кербалаи и начинают искать мешки с зерном. Кербалаи же тем временем жалуется на них Иману (играет Шахмар Алекперов), который возглавляет отряд красноармейцев. Иман объясняет, что зерно нужно голодающим в городе, на что Кербалаи отвечает, что никому ничего не должен. В тайном амбаре имения большевики находят тридцать два мешка с зерном и собирают перед домом. Этой же ночью Кербалаи посылает Гамло убить Имана. Но тот, увидев в окне дома Имана его жену не решается стрелять в дом, боясь её зацепить, и стреляет в воздух. На следующий день Кербалаи, думая, что Иман мёртв приказывает своим людям отнести мешки обратно в амбар. Но в это время приходят красноармейцы во главе с Иманом и препятствуют этому, заявив, что теперь это государственное зерно. Иман же говорит Кербалаи о ночной стрельбе, и что врагов постигнет участь Мешади Джамиля.

Сцена народных гуляний и танцев. Но празднования и свадебные торжества в селе обрывает стрельба. Люди Кербалаи во главе с Гамло нападают на вывозящих зерно красноармейцев. Иман даёт печать сельсовета и свой партийный билет жене, которая убегает и скрывается. Салеха убивают и берут многих в плен, в том числе и Имана. «Ну и где твоя советская власть», — говорит Гамло Иману. Одному же из связанных пленных, которого сажают на коня, Гамло говорит:«Иди и скажи им, что Кербалаи не знает никакой советской власти».

В райкоме партии большевики Талыбов и Халил набирают добровольцев в красноармейский отряд. В это время приезжает Шабанзаде и сообщает Талыбову о вооружённом сопротивлении Кербалаи Исмаила в Карабагларе. Талыбов хочет, чтобы в село был направлен вооружённый отряд, но Шабанзаде говорит, что центр против и хочет отправить человека для переговоров с Кербалаи Исмаилом, человека, которому Кербалаи доверяет. Для этого был выбран Аббаскули бек Шадлинский (играет Гасан Мамедов), старый друг Кербалаи Исмаила и бывший бек. Он вместе со своим другом Халилом и большевиком Талыбовым по предложению Шабанзаде отправляются в Карабаглар для переговоров. Аббаскули бек отказывается брать оружие, говоря что едет как гость, но Талыбов берёт пистолет.

Люди Кербалаи, узнав Аббаскули бека, пропускают его в село. Кербалаи узнаёт о прибытии Шадлинского и раздумывает о планах людей, пославшего его к нему. Гамло, который люто ненавидит большевиков, с недоверием относится к прибытию Аббаскули бека. Он, говорит, что это уже не тот Аббаскули бек и просит у Кербалаи Исмаила разрешения убить Шадлинского, на что получает дерзкий отказ. Кербалаи Исмаил говорит: «будь то друг или враг, мы должны сохранить своё достоинство».

В селе все с уважением относятся к Шадлинскому. Его принимают в доме Вели, одного из соратников Кербалаи Исмаила. Когда же Аббаскули бек говорит о том, что пришёл поговорить с Кербалаи, Вели отвечает, что Кербалаи в соседних деревнях и скоро вернётся. Во время обеда между гостями завязывается спор. Талыбов и Халил утверждают, что при колхозе труд будет общий и урожай будет богаче. Крестьяне-землевладельцы же говорят, что их земли отбирают под предлогом создания колхоза, из-за чего и завязалась вражда. Один из них говорит:«Мы родились мужчинами, и умрём мужчинами!» После этих слов Аббаскули бек отправляется в путь.

В своём имении же Кербалаи Исмаил говорит своим людям, что советская власть их боится и когда его спрашивают, почему такая трусливая власть свергла Николая II, он говорит, что Николая наказал сам Аллах из-за того, что тот оставил в руинах много мусульманских сёл и городов. Затем к Кербалаи Исмаилу ведут Имана, а после и Бейлера. Кербалаи говорит им, что те сбились с пути примкнув к большевикам и предлагает им перейти на его сторону. Но те отказываются. Тогла Кербалаи говорит, что покончит с их советской властью в селе и вместо их красного флага повесит свой флаг. Потом приказывает Гамло убить обеих.

Аббаскули бек, Халил и Талыбов приезжают к Самеду, чтобы переночевать. Самед узнаёт, что те едут к Кербалаи и говорит, что это большой риск. Он рассказывает, что люди Исмаила во главе с Гамло расправляются со всеми, кто переходит на сторону советской власти. Так они поступили с Худаяром, собравшим людей против Кербалаи. Талыбов, говорит, что вести переговоры бессмыслено и надо вернуться сюда с армией. Но Аббаскули бек говорит, что пока не поговорит с Кербалаи Исмаилом никуда не уйдёт. Этой же ночью в дом Самеда в поисках жены Имана врывается Гамло, но наткнувшись на Аббаскули бека, уходит. На следующее утро Халил уводит переодетую в мужскую одежду жену Имана к своему другу Ширали, который живёт рядом с мавзолеем Ядуллы, сына Кербалаи. Зайдя в мавзолей Шадлинский рассказывает Талыбову, что сына Кербалаи Исамила убили, а тело отдавать не хотели. Тогда вмешался он, Аббаскули бек, и после долгих переговоров удалось вернуть тело и похоронить. Вдруг они натыкаются в мавзолее на брата Худаяра, прячущегося от людей Исмаила. От него и узнают о местонахождении Кербалаи Исмаила и отправляются к нему в карвансарай.

Вопреки отказу Гамло, Аббаскули бек всё-таки поднимается к Кербалаи Исмаилу и у них завязывается разговор. Аббаскули бек говорит, чтобы Кербалаи сложил оружие. Кербалаи же обвиняет советскую власть в несправедливом отношении к нему. Он просит Аббаскули бека не ввязываться в эту вражду. Когда Аббаскули бек говорит, что вести войну с советской властью бессмыслено, что у Исмаила нет ни армии, ни пушек, тот отвечает: «зато у нас есть честь и достоинство, продержимся».

Не добившись желаемого результата Шадлинский, Талыбов и Халил возвращаются обратно. При переходе через перевал их без разрешения Кербалаи Исмаила догоняет Гамло со своим отрядом. Гамло думает, что Аббаскули бек собирается послать вооружённый отряд. Завязывается перестрелка. Талыбов и Халил погибают. Аббаскули бека Шадлинского убивает Гамло. Опозоренный Кербалаи Исмаил же убивает ослушавшегося Гамло. Кербалаи Исмаил просит Вели принести тело Аббаскули бека, говоря, что он должен быть похоронен не с крестьянами, а как бек. Но тот отвечает, что все жители села на похоронах Шадлинского. Фильм заканчивается сценой похорон Аббаскули бека и видами на перевал.

Персонажи фильма в истории 
Такие персонажи фильма, как Кербалаи Исмаил, Аббаскули бек Шадлинский и Гамло существовали и в реальной жизни.

Аббаскули бек Шадлинский, уроженец села Беюк Веди Ведибасарского округа Эриванского уезда Эриванской губернии. Был руководителем «Красного табора», сыгравшего огромную роль в установлении советской власти в Нахичевани и Армении, награждён орденом «Красной звезды». До этого сражался против дашнакских отрядов. 

Кербалаи Исмаил () — деятель азербайджанского сопротивления сначала против царского режима, а позже и против советской власти. Родился в 1870 году в селе Чименкенд Ведибасарского округа Эриванского уезда Эриванской губернии. В 1931 году перебрался в Турцию, в село Ташбурун ила Ыгдыр, где и скончался в 1948 году. Могила Кербалаи Исмаила, считающегося героем азербайджанского народа находится в этом же селе.

Гамло () (настоящее имя Гамберали бек), который после смерти сына Кербалаи Исмаила стал для него как родной сын, правой рукой. Сцена убийства им Шадлинского, является художественным вымыслом.

Интересные факты 
 Сцена убийства Гамло
 В фильме Гамло погибает от руки Кербалаи Исмаила, который был в гневе, что тот ослушался его и убил его друга Аббаскули бека Шадлинского. Но в верхах кинокритикам не понравилось, что режиссёр показал Кербалаи Исмаила как героический образ. Рустамбеков сделал небольшой монтаж, Гамло убивает брат Худаяра. После этого фильм вышел на экраны. Однако в следующей сцене один из людей Исмаила в панике говорит, что «Кербалаи убил Гамло».

В ролях 
 Адиль Искендеров — Кербалаи Исмаил, знатный землевладелец села Карабаглар, ведущий вооружённое сопротивление против советской власти.
 Гасан Мамедов — Аббаскули бек Шадлинский, коммунист, земляк и старый друг Кербалаи Исмаила, которого Шабанзаде отправляет к Кербалаи для переговоров.
 Мелик Дадашев — Гамло (Гамберали бек), правая рука Кербалаи Исмаила, руководивший его отрядами.
 Гамлет Ханызаде — Талыбов, друг Аббаскули бека Шадлинского, который поехал вместе с ним к Кербалаи Исмаилу для переговоров.
 Гасан Турабов — Халил, большевик, также отправившийся для переговоров с Аббас Кули-беком к Кербалаи Исмаилу.
 Шамси Бадалбейли — Шабанзаде, председатель райкома партии.
 Шахмар Алекперов — Иман, большевик, руководящий отрядом красноармейцев, конфискующих зерно Кербалаи Исмаила.
 Тамилла Рустамова — Новресте, жена Имана, которой удаётся скрыться во время нападения отряда Гамло на отряд Имана вместе с печатью сельсовета и партийным билетом мужа. Первый раз появляется в фильме, года Гамло собирается стрелять в Имана. (озвучивала Клавдия Козлёнкова)
 Абдул Махмудов — Бейлер, большевик из отряда Имана.
 Садыг Гусейнов — Самед, крестьянин, у которого скрывается жена Имана.
 Эльхан Гасымов — Вели, человек Кербалаи Исмаила.
 Фазиль Салаев — Рашид, человек Кербалаи Исмаила.
 Аббас Рзаев — Ягуб киши
 Ахмед Ахмедов — человек Кербалаи Исмаила
 Мухтар Афшаров — Расул, человек Кербалаи Исмаила, который пропускает Аббаскули бека в село, за что Гамло наказывает его. Кербалаи Исмаил в одном из эпизодов приказывает Вали вместе с Расулом таскать мешки с зерном обратно в свой амбар.
 Мирзабала — Ширали, друг Халила. Прячет у себя жену Имана.
 Кубра Алиева
 Тариель Гасымов — брат Худаяра. Скрывается в мавзолее сына Кербалаи Исмаила. В повторной съёмке убивает Гамло.
 Бахадур Алиев — Эйваз
 Юсиф Юлдуз — человек Кербалаи Исмаила
 Эльхан Агагусейноглу — комсомолец
 Дадаш Казымов — Самандар, человек Кербалаи Исмаила, который вспоминает и пропускает прибывшего Аббаскули бека Шадлинского для переговоров к Кербалаи Исмаилу.
 Гюмрах Рагимов — человек Кербалаи Исмаила
 Мамедсадыг Нуриев — Крестьянин
 Наджиба Бейбутова — Крестьянин
 Камиль Губушов — Крестьянин
 Али Халилов — Крестьянин
 Гаджи Исмайлов — Крестьянин (отсутствует в титрах)
 Камиль Магеррамов — Крестьянин (отсутствует в титрах)
 Агахан Салманов (отсутствует в титрах)

Награды 
На проходившем в Тбилиси в 1972 году V Всесоюзном кинофестивале актёры Адиль Искендеров и Гасан Мамедов были удостоены призов за лучшие мужские роли.

См. также 
 Кинематограф Азербайджана

Примечания

Ссылки 
 
 

Фильмы-драмы СССР
Фильмы СССР 1971 года
Фильмы студии «Азербайджанфильм»
Фильмы Абдула Махмудова
Экранизации литературных произведений
Фильмы по сценариям Фармана Керимзаде